Светлана Евгеньевна Феофа́нова () — российская прыгунья с шестом. Первая рекордсменка Европы и мира в истории России по прыжкам с шестом. Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр; чемпион, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира; чемпион, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в помещении; двукратный чемпион Европы; двукратный чемпион Европы в помещении.

Карьера 
Светлана начала заниматься спортом в 6 лет. Поначалу она занималась спортивной гимнастикой и входила в состав резерва российской олимпийской команды на Олимпийских играх 1996 в Атланте. В 1998 году перешла в прыжки с шестом, тренировалась под руководством Евгения Бондаренко, благодаря которому в дальнейшем установила множество рекордов мира и Европы а также стала первой в истории России рекордсменкой мира и Европы в прыжках с шестом (первый рекорд Европы и мира установила зимой 2001 года 4,58 и 4,64; последний в 2004 году в Афинах — 4,88), выиграла два чемпионата мира, четыре чемпионата Европы, множество международных соревнований.

Её первым крупным успешным выступлением на мировой арене стал чемпионат мира в помещении в Лиссабоне (серебряная медаль), а также чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001 в Эдмонтоне, когда она составила жёсткое соперничество фаворитке из США Стейси Драгиле, при этом установив очередной рекорд Европы (4,75). В итоге Светлана завоевала серебряную медаль. Зимой 2002 года за 29 дней установила 5 мировых рекордов (непревзойденное достижение в этом виде спорта), выиграв 2 чемпионата Европы (Вена 2002, зима и Мюнхен 2002, лето). В начале зимнего сезона 2003 года Светлана установила 2 мировых рекорда 4,76 и 4,77, а также на Чемпионате мира в Бирмингеме 2003 года выиграла золотую медаль, установив Мировой рекорд (4,80). И на летнем на ЧМ 2003 в Париже она также стала победительницей, обыграв рекордсменку мира Елену Исинбаеву.

Сезон 2004 вошёл в историю женского прыжка с шестом как сезон поединка Феофановой с Еленой Исинбаевой. Подхлёстываемые соперничеством друг с другом, обе спортсменки устанавливали один мировой рекорд за другим. Большой финал сезона состоялся на Олимпийских играх 2004 в Афинах. После того, как Исинбаева не взяла высоты 4,70 и 4,75, казалось, что Феофановой ничто не помешает стать олимпийской чемпионкой. До высоты 4,75 у неё не было ни одной осечки. Однако Исинбаева прыгнула 4,80 и Светлана Феофанова осталась при серебряной медали. Исинбаева в конце выиграла с мировым рекордом 4,91 м.

На ЧМ 2005 в Хельсинки Светлана не выступала и не смогла защитить свой титул чемпионки мира из-за травмы.

На Олимпиаде в Пекине(2008) завоевала бронзовую медаль. Для Светланы очень удачным стал 2010 год: зимой на чемпионате Мира в Дохе (Катар) Светлана завоевала серебряную медаль, обыграв Елену Исинбаеву.

На чемпионате Европы в Барселоне в 2010 году выиграла золото, кроме того, Континентальный Кубок 2010 года в Сплите.

На Олимпийских играх в Лондоне 2012 не прошла в финальную часть, совершив при сильном встречном ветре прыжок, получила травму и не смогла продолжить соревнования.

Завершила спортивную карьеру в 2013 году. В 2016 году вышла замуж. Окончила факультет открытого образования
Финансового университета при Правительстве РФ.

С 2017 года Светлана является владельцем и управляющей нескольких фитнес-студий, работающих под её собственным именем и специализирующихся на растяжке детей и взрослых с помощью профессионального спортивного тренажёра.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Орден Дружбы — За заслуги в развитии физической культуры и спорта (2003)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (2009)

Примечания

Ссылки 
 Студия растяжки Светланы Феофановой

Гимнасты России
Прыгуны с шестом России
Заслуженные мастера спорта России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Легкоатлеты Москвы